Kotor Varoš (cyr. Котор Варош) – miasto w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, siedziba gminy Kotor Varoš. W 2013 roku liczyło 7330 mieszkańców.

Demografia

Przypisy 

Miasta w Republice Serbskiej
Miejscowości w gminie Kotor Varoš